Benigno Bossi ist der Name folgender Personen:

* Benigno Bossi (Künstler) (1727–1792), italienischer Kupferstecher, Maler und Stuckateur
 Benigno Bossi (Politiker) (1788–1870), italienisch-schweizerischer Politiker